Marie-Béatrice de Modène (1658-1718), fille d'Alphonse IV d'Este, épouse de Jacques II d'Angleterre, morte à Paris ;
 Marie-Béatrice de Modène (1750-1829), fille d'Hercule III de Modène ;
 Marie-Béatrice de Modène (1824-1906), fille de François IV de Modène.

Homonymie dynastique